На́поли ( — Неаполь) — многозначное слово.
 «Наполи» — футбольный клуб.
 «Парфенопа Наполи» — баскетбольный клуб.
 Фернандо Де Наполи (род. 1964) — итальянский футболист.
 «Наполи» — итальянский эскадренный броненосец.
 Мелито-ди-Наполи — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Неаполь.

См. также 
 Неаполь (значения)